Cliff Thorburn – giocatore di snooker canadese
 Paul Thorburn – ex rugbista gallese
 Shona Thorburn – cestista canadese